Фоллоуилл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фоллоуилл, Джаред (род. 1986) — член американской рок-группы Kings of Leon.
 Фоллоуилл, Калеб (род. 1982) — основатель американской рок-группы Kings of Leon.